Sydhavet har flere betydninger:

 Sydlige Ishav – et hav omkring Antarktis
 Stillehavet – et ældre navn for dette hav

Se også 
 Sydhavsøerne (Danmark)
 Sydhavsøerne (Stillehavet)